Хуслапенья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 31,63 км². Население — 588 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Juslapeña

Муниципалитеты Наварры